Köhrer ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Köhrer (1883–1927), deutscher Journalist, Dramatiker, Redakteur und Herausgeber der Zeitschrift "Das Theater"
 Reinhard Köhrer (* 1949), deutscher Science-Fiction-Autor